Rajadell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rajadell (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Rajadell (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar